Ганьо́н () — фамилия французского происхождения, распространённая главным образом среди франкоканадцев (во Франции относительно редка). Известные носители:

 Ганьон, Аврора (1910—1920) — жертва домашнего насилия, ставшая культовой фигурой в Квебеке.
 Ганьон, Андре (1936—2020) — канадский композитор, пианист, дирижёр, аранжировщик.
 Ганьон, Жан (род. 1970) — канадский кёрлингист.
 Ганьон, Мари-Мишель (род. 1989) — канадская горнолыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.
 Ганьон, Марк (род. 1975) — канадский шорт-трекист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Ганьон, Марк-Антуан (род. 1991) — канадский фристайлист, призёр чемпионата мира.
 Ганьон, Митч (род. 1984) — канадский боец ММА.
 Ганьон, Сэнди — австралийская кёрлингистка и тренер.
 Ганьон, Франческа (род. 1957) — канадская певица и театральная актриса.
 Ганьон, Филипп — квебекский кинорежиссёр.
 Ганьон, Эдуар (1918—2007) — сульпицианин, канадский куриальный кардинал.